Les Elmisaurinae (elmisaurinés en français) constituent une famille éteinte de dinosaures théropodes ressemblant à des oiseaux, appartenant au clade des Oviraptorosauria et à la famille des caenagnathidés qui ont vécu au Crétacé supérieur en Amérique du nord et en Asie.

Étymologie 
Le nom de la sous-famille est dérivé du mongol « elmyi » ou « ölmyi », « plante du pied », parce que l'espèce qui a donné son nom au groupe Elmisaurus rarus se limitait à un métatarse. Il est associé au mot latin « saurus », « lézard ».

Définition et classification 
La sous-famille des Elmisaurinae a été définie par Philip J. Currie en 2000. C'est cependant après les découvertes de plusieurs nouveaux fossiles plus complets de caenagnathidés comme Anzu, Elmisaurus, Apatoraptor, etc. entre 2014 et 2016, que la phylogénie de la sous-famille a pu être précisée.

Au sein de la famille des Caenagnathidae, les Elmisaurinae regroupent toutes les espèces plus proches de Elmisaurus rarus que de Caenagnathus collinsi.

Cette subdivision est reprise dans le cladogramme publié par G. Funston et P. Currie en 2016 :

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Liste de clades de dinosaures
 Caenagnathidae

Notes et références

Références taxinomiques 

Oviraptorosauria
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure d'Asie
Saurischien non avien (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2000